De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 1999 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 24 oktober 1999 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië.

Àlex Crivillé werd gekroond tot 500 cc-kampioen met een zesde plaats in de race, wat genoeg was om zijn als zevende geëindigde concurrent Tadayuki Okada voor te blijven. Valentino Rossi werd 250 cc-kampioen met een overwinning in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Rio de Janeiro